Family Man ("padre di famiglia" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Family Man – film televisivo del 2008 diretto da Steven Schachter
 Family Man – sitcom statunitense del 1988

Musica 
 Family Man – album di Jaki Byard del 1978
 Family Man – album dei Black Flag del 1984
 Family Man – singolo di Mike Oldfield del 1982, dall'album Five Miles Out
 Family Man – singolo di Fleetwood Mac del 1987
 Family Man – singolo di Craig Campbell del 2010

Persone 
 Family Man – pseudonimo del cantante reggae giamaicano Aston Barrett
 Family Man – uno degli pseudonimi del conduttore televisivo e radiofonico Alberto Bonato

Pagine correlate 
The Family Man (disambigua)